Favara – comune italiano
 Favara – frazione di Villabate nella città metropolitana di Palermo
 Favara de la Ribera – comune spagnolo
 Alberto Favara – etnomusicologo e compositore italiano
 Parco della Favara – giardino di Palermo

Pagine correlate 

Favaro